Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau
 Mirabeau (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Mirabeau (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże